Ботирали Журабаевич Хакимов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1940 году в Чартакском районе Наманганской области. Член КПСС.

С 1959 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1959—1991 гг. — монтажник СМУ, главный инженер колхоза, главный инженер Чартакской райсельхозтехники, инструктор, заместитель заведующего отделом Наманганского обкома КП Узбекистана, председатель Янгикурганского райисполкома, 1-й секретарь Янгикурганского РК КПУ, 1-й секретарь Чартакского РК КПУ, председатель Наманганского облисполкома,
и. о. председателя Госкоопкомсельхоза Узбекской ССР, 1-й секретарь Наманганского обкома КПУ.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 11-го и 12-го созывов. Делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС.

Жил в Узбекистане.

Ссылки 
 Хакимов

Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Председатели Наманганского облисполкома
Первые секретари Наманганского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС